Saint David (Dominica)
Saint David (Granada)
Saint David (São Vicente e Granadinas)

Desambiguações de topônimos